Аркуш — власна назва.
 Аркуш — папір.

Топонім

Аркуш-де-Валдевеш — муніципалітет.
 Аркуш (Анадія) — парафія.
 Аркуш (Брага) — парафія.
 Пасу-де-Аркуш — парафія.